Rüedi oder Ruedi ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Rüedi (1920–2009), Schweizer Eishockeyspieler und Skirennfahrer
 Carl Rüedi (auch Karl Rüedi, engl. Carl Ruedi bzw. Karl Ruedi; 1848–1901), Schweizer Arzt
 Frédéric Rüedi (1889–1962), Schweizer Beamter
 Lucius Rüedi (auch Luzius Rüedi; † 1870), Schweizer Arzt

 Manuel Ruedi (* 1962), Schweizer Zoologe
 Marcel Rüedi (auch Marcel Ruedi; 1938–1986), Schweizer Bergsteiger
 Max Rüedi (1925–2019), Schweizer Maler
 Peter Rüedi (* 1943), Schweizer Journalist und Dramaturg
 Yves Rüedi (* 1976), Schweizer Jurist

Der Name leitet sich von Rudolf her.